Algemeen:
 asiel (doorverwijspagina)
 Asylum (Rome), een plaats in het oude Rome

Muziek:
Asylum (Le bask), een single van Le bask
 Asylum (Cressida), een album van de Engelse band Cressida
 Asylum (Disturbed), een album van de Amerikaanse band Disturbed
 Asylum (Kiss), een album van de Amerikaanse band Kiss
 Asylum (The Legendary Pink Dots), een album van The Legendary Pink Dots
 Asylum (radioprogramma), een radioprogramma van de Amerikaanse studentenzender WMBR
 Asylum Records, een Amerikaans platenlabel
 Asylum, nummer van Crime of the Century van Supertramp; dan in de betekenis van krankzinnigengesticht

Entertainment:
 Asylum Entertainment, een Amerikaans entertainmentbedrijf

Fictie:
 Asylum (1972), een film uit 1972
 Asylum (1997), een film van James Seale met Robert Patrick, Karl Bury en Tom Poster
 Asylum (2005), een dramafilm uit 2005 van regisseur David MacKenzie naar een roman van Patrick McGrath
 Asylum (2008), een film uit 2008
 Asylum (roman), een Doctor Who-roman
 Asylum (serie), een Britse televisieserie uit 1996
 Asylum (Britse miniserie), een Britse miniserie uit 2015 
 Asylum (strips), een Amerikaanse stripreeks uit de jaren 90 van de twintigste eeuw
 The Asylum, een Amerikaanse filmstudio en distributeur
 Asylum (Supernatural), een Supernatural-aflevering

Spellen:
 Asylum (1986), een computerspel uit 1986
 Asylum (1991), een computerspel uit 1991